El término hormiguerito pechinegro puede referirse a:

 Hormiguerito pechinegro, el nombre común del ave Formicivora grisea en Colombia;

 Hormiguerito pechinegro, el nombre común del ave Myrmotherula schisticolor en Nicaragua.